Neuried (Baden), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Neuried (München), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren